Сергей Петрович Зирченко () — советский и украинский футболист, полузащитник. Мастер спорта (1987).

Биография 
Уроженец туркменского Ашхабада, Зирченко начало карьеры провёл в узбекских клубах «Наримановец» (1982—1983) и «Звезда» Джизак (1983—1985). В 1986—1989 годах играл за одесский «Черноморец», провёл в высшей лиге 31 матч, забил 1 гол. Затем выступал за никопольский «Колос» (1990). В сезоне 1991 года, в составе команды «Тилигул» Тирасполь стал обладателем малых серебряных медалей чемпионата СССР. Команда заняла второе место в союзном чемпионате первой лиги и получила, впервые в своей истории, право выхода в высшую лигу. Однако, так и не сыграла в высшем дивизионе чемпионата СССР, из-за развала Советского Союза и прекращения проведения союзного чемпионата. В 1992 году вернулся в «Черноморец», но вскоре перебрался в Россию, где играл за «Терек» (1992—1993), «Эрзу» (1994) и «Зенит» (Санкт-Петербург) (1995), в котором и закончил профессиональную карьеру.

Скончался 2 декабря 2007 года в Одессе.

Достижения 
 В : 1988 — № 3 (полузащитник)
 Обладатель Кубка Украины 1992

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Согдиана»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Электрометаллург-НЗФ»
Игроки ФК «Тилигул-Тирас»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Эрзу»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург